The Three Degrees is een Amerikaanse groep uit Philadelphia in het genre Philadelphia soul. De groep bestaat uit drie vrouwen die vanaf de oprichting in 1963 in wisselende samenstellingen hebben opgetreden.  
The Three Degrees haalden in Nederland hun grootste successen tussen december 1973 en februari 1979. Hun grootste successen zijn hun eerste hit Dirty ol' man in 1973, When Will I See You Again van een jaar later en The Runner uit 1979. In 1985 kwam het nummer The Heaven I Need uit, maar dat kwam niet verder dan de lagere regionen van de hitparades. De groep bestaat overigens nog steeds, maar scoort geen hits meer. Het is bekend dat de Britse koning (Charles) een groot fan is van de Degrees. In 2006 werd de groep weer bekend bij een groter publiek door een televisiereclame opgebouwd rondom een verzonnen ontstaansgeschiedenis van The Three Degrees.

Leden 
Inmiddels hebben zestien vrouwen in dertien samenstellingen in de groep gezongen. Zangeres Helen Scott volgde in 1963 Shirley Porter op, tot ze op haar beurt in 1966 werd opgevolgd door Sheila Ferguson. Toen zangeres van het eerste uur Fayette Pinkney in 1976 stopte, kwam Scott weer terug en is sindsdien gebleven (al werd ze vanwege haar zwangerschap in 1986 tijdelijk vervangen door Miquel Brown).

Discografie

Albums 
 1970 So much love
 1970 Maybe
 1973 The Three Degrees
 1975 Take Good Care Of Yourself (ook bekend als „With Love“)
 1975 International (Japan)
 1975 The Three Degrees LIVE
 1976 A Toast Of Love (Japan)
 1976 Live In Japan
 1977 Standing Up For Love
 1978 New Dimensions
 1979 3D
 1979 Greatest Hits
 1980 Gold (Compilatie van Studio & Live)
 1985 Album Of Love
 1985 Live In The UK
 1989 ... and Holding
 1992 Out Of The Past Into The Future
 1994 The Complete Swan Recordings
 1995 The Roulette Years (1970 & 1971)
 1998 Christmas With The Three Degrees
 2016 Strategy: Our Tribute To Philadelphia

Singles 

|-
|align="left"|Dirty ol' man||||22-12-1973||1||14||
|-
|align="left"|When will I see you again||||9-3-1974||4||11||
|-
|align="left"|TSOP (The Sound Of Philadelphia)||||16-3-1974||20||8||met MFSB
|-
|align="left"|Year of decision||||1-6-1974||7||8||
|-
|align="left"|Love is the message||||27-7-1974||tip||||met MFSB
|-
|align="left"|Get your love back||||26-10-1974||25||5||
|-
|align="left"|Take good care of yourself||||26-4-1975||21||4||
|-
|align="left"|Long lost lover||||12-7-1975||tip||||
|-
|align="left"|Toast of love||||22-5-1976||tip||||
|-
|align="left"|Giving Up, Giving in||||2-12-1978||8||8||
|-
|align="left"|The runner||||24-2-1979||5||10||
|-
|align="left"|The heaven I need||||7-12-1985||24||6||
|}

Radio 2 Top 2000 

|-
|align="left"|Dirty ol' man||1485||-||1120||1087||1988||1707||1970||1668||-||1902||1974||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|The runner||-||1747||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|TSOP (The Sound Of Philadelphia)(met MFSB)||-||1909||1855||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|When will I see you again||1226||1124||1222||-||1347||1598||1771||1467||1438||1531||1759||1861||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|}

Externe links 
 Officiële website
  The Three Degrees met Thomas Anders

Soulband
Amerikaanse meidengroep
Trio (muziek)